Alex Wiltzer (1903-1982), homme politique français, frère de Pierre-Marcel Wiltzer/
 Pierre-André Wiltzer (né en 1940), homme politique français, fils de Pierre-Marcel Wiltzer et neveu d'Alex Wiltzer.
 Pierre-Marcel Wiltzer (1910-1999), sous-préfet de l'Ain en 1943. Il aide Sabine Zlatin à trouver un refuge pour les Enfants d'Izieu. Il est le frère d'Alex Wiltzer et le père de Pierre-André Wiltzer.